Colomer o colomar, edifici per a la cria de colomins 
 Toponímia:
 Colomer (Navata), entitat de població pertanyent al municipi de Navata (Alt Empordà)
 Colomer e Mont Devath, municipi francès al departament del Gers i a la regió de Migdia-Pirineus
 El Colomer (Alins), casa pairal de la vila d'Alins, a la comarca del Pallars Sobirà 
 El Colomer (Capafonts), muntanya al municipi de Capafonts a la comarca del Baix Camp 
 El Colomer (les Llosses), mas a les Llosses (Ripollès)
 El Colomer (les Preses), edifici al terme municipal de les Preses 
 El Colomer (Taradell), mas a Osona
 El Colomer de Baix, masia al municipi d'Amer a la comarca de la Selva 
 El Colomer de Dalt, masia al municipi d'Amer a la comarca de la Selva 
 Can Colomer (Badalona), masia protegida com a bé cultural d'interès local del municipi de Badalona (Barcelonès)
 Cal Colomer (Sant Quirze Safaja), masia del terme municipal de Sant Quirze Safaja, al Vallès Oriental 
 Calm Colomer, serra entre els municipis de Bellver de Cerdanya i de Meranges a la comarca del Baixa Cerdanya 
 Roca Colomer, formació rocosa del terme de Conca de Dalt, al Pallars Jussà 
 Serra del Colomer, diversos indrets
 Sot del Colomer (Bertí), vall estreta del terme municipal de Sant Quirze Safaja (Moianès) 
 Turó del Colomer, muntanya del municipi de Talavera a la comarca de la Segarra 
 Turó de Can Colomer, muntanya del municipi de Vallromanes a la comarca del Vallès Oriental 
 Torre del Colomer, Peramea (Pallars Jussà)
 Torre Colomer de Bescaran, monument del municipi de les Valls de Valira (Alt Urgell) declarat bé cultural d'interès nacional
 Biografies:
 Andreu Colomer i Munmany (Vic, 1913 – 2008), empresari i mecenes català 
 Àngel Colomer i del Romero (Barcelona 1915-2001), pedagog, musicòleg i compositor català 
 Blai Maria Colomer i Pérez (Bocairent, 1833 – París, 1917) compositor, pianista i professor de música 
 Claude Colomer (? - 1934), professor i historiador
 Claudi Colomer i Marqués
 Conrad Colomer i Rogés (Barcelona, 1840 -98), autor dramàtic, llibretista de sarsueles, actor i cantant 
 Edmon Colomer i Soler (Barcelona, 1951), director d'orquestra català 
 Elina Colomer (Buenos Aires, 1922 - 1987), actriu argentina 
 Eusebi Colomer i Pous (Girona, 1924 - Barcelona, 1997), filòsof i eclesiàstic 
 Francesc Colomer, diversos personatges
 Fèlix Colomer i Vallès (Sabadell, 1993), director de cinema
 Ignasi Colomer i Oms (Igualada, 1878 - 1967), arquitecte modernista català 
 Ignasi Maria Colomer i Preses (Barcelona, 1915 - Calella, 2002), historiador i sacerdot català 
 Imma Colomer, actriu catalana cofundadora del Teatre Lliure i de les companyies Comediants, Nou Plus Plis i Catacroc
 Joaquín Colomer Sala (Madrid, 1924 - València, 2011), metge i polític valencià d'origen madrileny 
 Jordi Colomer i Calsina (Barcelona, 1962), artista multimèdia català 
 Jordi Colomer i Feliu (Banyoles, 1964) ambientalista català
 José María Colomer Fonts (1942), autor de còmics català 
 Josep Colomer i Ribas (Terrassa, 1935), jugador d'hoquei sobre herba 
 Josep Colomer Ametller (Vidreres, 1905 -Barcelona, 1998), perruquer i empresari
 Josep Maria Colomer, economista i politòleg, investigador i professor 
 Josep Colomer i Maronas (Rubí, 1933), empresari, promotor cultural i vicepresident d'Òmnium Cultural (2004 -2008)
 Josep Colomer i Ribera (Vidreres, la Selva, 1913 - 1994), instrumentista i mestre de tenora
 Julio Colomer Vidal (1901 - València, 1936), advocat i polític valencià 
 Manuel Colomer i Llopis (Barcelona, 1897 - 1922), aviador català 
 Marc Colomer Casamitjana (Olot, 1974), pilot de trial garrotxí
 Maria Josep Colomer i Luque (Barcelona, 1913 - Surrey, Anglaterra, 2004), pionera de l'aviació catalana
 Miquel Colomer i Bergez (Barcelona, 1822 - Banyeres, 1892), empresari i polític català 
 Montserrat Colomer i Salmons (Barcelona, 1922), treballadora social catalana 
 Pau Colomer i Oliver (Sabadell, 1852 - 1911), hisendat, industrial tèxtil, comerciant, escriptor i promotor cultural
 Ramon Colomer (Sant Joan de les Abadesses, 1842 — ?), missioner català de l'Orde dels Predicadors 
 Víctor Colomer i Nadal (Corbins, Segrià, 1896 – Mèxic, 1960), polític socialista català